Озо́лин — русская фамилия, в некоторых случаях это может быть О́золин, которая является русифицированной версией латышской фамилии О́золиньш.

 Известные носители
 Озолин, Александр Карлович (1888—1937) — советский деятель органов госбезопасности, руководитель органов Олонецкой, Алтайской губернских ЧК.
 Озолин, Артур Иванович (1907—1997) — историк-славист.
 Озолин, Вильям Янович (1931—1997) — советский и российский поэт и прозаик.
 Озолин, Владислав Анатольевич (1975) — российский хоккеист.
 Озолин, Георгий Петрович (1918—1991) — советский биолог.
 
 Озолин, Константин Иванович (1893—1938) — советский военный деятель, бригадный комиссар.
 Озолин, Иван Иванович (1873—1913) — русский железнодорожник, начальник железнодорожной станции Астапово.
 
 Озолин, Эдвин Сигизмундович (род. 1939) — советский легкоатлет и учёный в области спортивной педагогики.
 Озолин, Яков Иванович (1893—1938) — советский военно-морской деятель, флагман 2-го ранга.

 Озолина, Эльвира Анатольевна (род. 1939) — советская метательница копья.

См. также 
 Озолиньш